Лалаян () — армянская фамилия:
 Лалаян, Вараздат (род. 1999) — армянский спортсмен, тяжелоатлет. 
 Лалаян, Ерванд Александрович (1864—1931) — армянский этнограф и археолог.
 Лалаян, Эгуш Гайковна (род. 1918) — бригадир колхоза «Бакинский рабочий» Мардакертского района Нагорно-Карабахской автономной области, Герой Социалистического Труда.